Villalbero – abitanti di Villalba de la Sierra
Villalbero – abitanti di Villalba del Rey